Le dirham () est une ancienne unité de mesure, une ancienne monnaie d'argent et l'unité monétaire révolue ou actuelle de plusieurs pays.

Unités monétaires actuelles 
 le dirham des Émirats arabes unis (AED)
 le dirham marocain (MAD)

Le dirham ou diram est également la subdivision des monnaies suivantes :

 le riyal qatari, subdivisé en  ;
 le dinar jordanien, subdivisé en  ;
 le somoni du Tadjikistan, subdivisé en .

Unités monétaires obsolètes 
 Dirham alaouite
 l'ancienne livre libyenne, subdivisée en 

Monnaie marocaine
Économie aux Émirats arabes unis